A Bijou név több dologra is utalhat.

Bijou – A Queen zenekar dala az 1991-es Innuendo című albumról.
Bijou – magyar downtempo zenekar.